

Обське — село, Каменський район, Алтайський край
 Обське — село, Чаїнський район, Томська область